Antonio Di Bella – giornalista italiano, figlio di Franco
Benito Di Bella – baritono italiano
Camillo Caracciolo di Bella – politico italiano
Carmelo Di Bella – calciatore e allenatore di calcio italiano
Fabio Di Bella – cestista italiano
Francesco Aurelio Di Bella – aviatore e politico italiano
Franco Di Bella – giornalista italiano
Luigi Di Bella – medico italiano
Onofrio Di Bella – militare italiano
Rosario Di Bella – cantautore italiano
Saverio Di Bella – storico e politico italiano
Valentino di Bella – docente e pianista italiano
Vincenzo Di Bella – pilota di rally italiano

Altro
 Di Bella – cognome italiano
Metodo Di Bella – terapia alternativa inventata da Luigi Di Bella